2 miejscowości w Estonii:
 Läti – wieś w prowincji Rapla, w gminie Vigala.
 Läti – wieś w prowincji Tartu, w gminie Ülenurme.